Финал Кубка Англии по футболу 1946 года стал 65-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Это был финал первого розыгрыша после начала Второй мировой войны. Матч состоялся 27 апреля 1946 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Дерби Каунти» и «Чарльтон Атлетик». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды из Дерби.

Путь к финалу

Дерби Каунти

Чарльтон Атлетик

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-Cupfinals.co.uk

1946
Кубок Англии 1946
Кубок Англии 1946
Футбол в Англии в сезоне 1945/1946
Англия финал кубка
События 27 апреля
Апрель 1946 года
Футбольные соревнования в Лондоне
1946 год в Лондоне